Лига Кариока 2014, или Чемпионат штата Рио-де-Жанейро по футболу 2014 () — 113-й сезон высшего футбольного дивизиона штата Рио-де-Жанейро, который организовывается Футбольной федерацией штата Рио-де-Жанейро. Четыре лучшие команды по итогам чемпионата примут участие в Кубке Бразилии 2015.

Формат 
Особенностью этого розыгрыша является то, что он будет разыгран в один круг, Кубок Гуанабара, поделённый на три стадии: отборочный этап, полуфинал и финал. 16 команд сыграют по системе «каждый с каждым» и проведут в общей сложности 15 матчей. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал.

Критерии определения положения команд в случае равенства очков 
В случае равенства очков между двумя или более командами, положение этих команд определяется по следующим критериям в следующем порядке:
 Количество побед;
 Разница забитых и пропущенных голов;
 Количество забитых голов;
 Количество красных карточек;
 Количество жёлтых карточек;
 Жеребьёвка.

Участники 

 Примечания
a:  «Ботафого» проводит свои матчи на «Маракане», так как его стадион, «Энженьян», закрыт на реконструкцию.
b:  Не могут принять матчи с участием «Ботафого», «Васко да Гамы», «Фламенго» и «Флуминенсе».
c:  «Аудакс Рио» проводит свои матчи на «Моса Бонита», так как его стадион, «Артур Сендас», не может принимать матчи.

Групповой этап (Кубок Гуанабара)

Победитель

Турнир Суперкласико 
Турнир Суперкласико разыгрывается между четырьмя главными клубами штата Рио-де-Жанейро. Он включает в себя матчи, сыгранные в ходе группового этапа Кубка Гуанабара (результаты матчей в полуфинале и финале не учитываются).

Победитель

Кубок Рио 
Кубок Рио разыгрывается между остальными 12-ю командами. В нём учитываются результаты матчей Кубка Гуанабара без участия 4-х грандов (результаты матчей в полуфинале и финале не учитываются).

Победитель

Финальный этап

Сетка 

* Побеждает как лучшая команда 1-го этапа.

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 26 и 27 марта, ответные — 29 марта.

Финал 
 Первый матч

 Ответный матч

Победитель

Общая таблица 
В общей таблице учитываются результаты всех матчей, включая групповой этап, полуфиналы и финал Кубка Гуанабара. Четыре лучшие команды по итогам чемпионата получат право участвовать в Кубке Бразилии 2015. Лучшая команда, не участвующая в Серии A, Серии B и Серии C, получает право участвовать в Серии D 2014.

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 globoesporte.globo.com
 Официальный сайт
 Сайт КБФ
 Русскоязычный сайт по клубному футболу Бразилии

Спорт в Бразилии в 2014 году